The Magicians ist der Titel folgender Werke:

 The Magicians (Lev Grossman), Roman von Lev Grossman (2009)
 The Magicians (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015–2020)